Евге́ний Андре́евич Виногра́дов (3 октября 1941 — 20 апреля 2022) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН, специалист в области физики твёрдого тела, оптики и спектроскопии, директор Института спектроскопии РАН с 1989 по 2015 гг.

Биография 
В 1958 г. окончил среднюю школу № 1 пос. Правда Московской области. В 1961 г. окончил Калининградский механический техникум (г. Калининград Московской обл.) по специальности радиотехник-приборист и был распределён на работу в ЦНИИМАШ. С 09.11.1961 г. по август 1964 г. служил в рядах Советской Армии. В 1964—1970 гг. — студент МФТИ, 1970—1973 гг. — аспирант МФТИ и ФИАН. С 1973 по 1986 гг. — мнс, снс, зав. сектором и зав лабораторией «Спектроскопии неупорядоченных сред» Института спектроскопии РАН (ИСАН). 1986—1989 гг. зав. лабораторией «Физики тонких плёнок» ФИАН и с 1989 по 2015 гг. —директор ИСАН. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию и в 1982 г. — докторскую диссертацию. С 1988 г. — профессор по специальности «оптика». В 2008 г. избран членом-корреспондентом РАН.

 Директор Института спектроскопии РАН (1989).
 Член Президиума Троицкого научного центра РАН (1997).
 Член Бюро Отделения физических наук РАН.
 Действительный член Европейской Академии Наук.
 Заведующий кафедрой «Нанооптика и спектроскопия» ФПФЭ МФТИ.
 Член бюро советов РАН: «Оптика и лазерная физика», «Спектроскопия атомов и молекул».
 Член редколлегий журналов: Turkish Journal of Physics; Semiconductor Physics, Materials and Devices Journal.

Скончался 20 апреля 2022 года.
Похоронен на Троицком городском кладбище.

Сфера научной деятельности 
Динамика кристаллической решётки (оптические фононы и поляритоны), структурные фазовые переходы в кристаллах, ИК спектроскопия конденсированных сред в дальнем и ближнем поле, ИК спектральное приборостроение.

Автор более 200 научных статей, в том числе одной монографии и 9 авторских свидетельств на изобретения.

Награды 
В 1999 г. награждён орденом Дружбы.

Избранные публикации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Института спектроскопии РАН
 Информация на сайте ИСАН
 Профиль на официальном сайте РАН
 Виноградов Е. А. (фото) // УФН
 Евгений Андреевич Виноградов (к 80-летию со дня рождения) / С. Н. Багаев, А. Г. Забродский, В. Н. Задков, А. А. Каплянский, В. В. Кведер, Н. Н. Колачевский, Г. А. Месяц, А. В. Наумов, К. М. Салихов, Р. А. Сурис, А. М. Шалагин, И. А. Щербаков // УФН, 191 1125—1126 (октябрь, 2021)
 Официальный сайт Европейской академии наук 

 Списки трудов
 Статьи на Math-Net.Ru
 Статьи в РИНЦ.

Физики СССР
Физики России
Выпускники Московского физико-технического института
Преподаватели Московского физико-технического института
Сотрудники ЦНИИмаш